CIT может означать:

 Шымкент (аэропорт) — код аэропорта ИАТА.
 Conflict Intelligence Team — группа блогеров и электронная платформа, возникшая в 2014 году в среде российской оппозиции.